Chiesa di San Giovenale a Orvieto
 Chiesa di San Giovenale a Reggello
 Chiesa dei Santi Giovenale e Vincenzo Ferreri a Rieti
 Concattedrale di San Giovenale a Narni